Nagy-Bulgária, a San Stefanó-i béke eredményeként megszerzett balkáni területeket tömörítő állam
 Az onogur-bolgár birodalom másik neve